Il termine Yahoo può riferirsi a:
Yahoo! – un portale di servizi internet
Gli Yahoos – uomini selvaggi e brutali del libro I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift
la città infernale di Yahoo del libro Le città invisibili di Italo Calvino
il termine con cui viene definita la popolazione dei Mlch ne Il manoscritto di Brodie di Jorge Luis Borges